Estoril est une paroisse civile (en portugais : ) du Portugal, rattachée à la municipalité de Cascais, située sur la côte d'Estoril, en bordure de l'Atlantique, à  à l'ouest de Lisbonne.
 Circuit d'Estoril, un circuit automobile ;
 Tournoi de tennis d'Estoril, un tournoi de tennis professionnel masculin (ATP) et féminin (WTA) ;
 Grupo Desportivo Estoril-Praia, un club de football portugais.

Voir aussi